Степанищево — название нескольких населённых пунктов:
 Степанищево — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Степанищево — деревня в Темкинском районе Смоленской области.
 Степанищево — село в Мучкапском районе Тамбовской области.
 Степанищево — село в Первомайском районе Тамбовской области.